Квалификация (отборочный турнир) 19-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 27 ноября 1994 по 18 июня 1995 года. Всего в квалификации приняли участие 18 национальных сборных команд. Были разыграны 4 путёвки в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Греция (страна-организатор), Италия, Нидерланды, Россия, Германия, Болгария, Украина, Польша (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Бельгия, Венгрия, Дания, Израиль, Испания, Латвия, Македония, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Югославия.

Предварительный раунд 
 30 октября 1994.  Венгрия —  Словакия 0:3 (10:15, 5:15, 6:15).
 27 ноября.  Словакия —  Венгрия 3:0 (15:11, 15:4, 15:2).

Словакия вышла в групповой раунд квалификации.

Групповой раунд

Группа А 
29.04—18.06.1995

 29 апреля: Бельгия — Израиль 3:0 (15:11, 15:7, 15:7).
 13 мая: Чехия — Словакия 3:0 (15:3, 15:8, 15:3); Израиль — Бельгия 3:1 (10:15, 15:12, 15:7, 16:14).
 20 мая: Бельгия — Словакия 3:1 (9:15, 15:12, 15:5, 15:12); Израиль — Чехия 1:3 (15:9, 12:15, 5:15, 12:15).
 27 мая: Словакия — Чехия 1:3 (7:15, 13:15, 15:9, 9:15).
 3 июня: Чехия — Израиль 3:0 (15:7, 15:3, 15:12); Словакия — Бельгия 1:3 (15:12, 13:15, 9:15, 7:15).
 7 июня: Словакия — Израиль 1:3 (15:10, 13:15, 14:16, 13:15).
 10 июня: Чехия — Бельгия 3:1 (15:6, 15:1, 6:15, 15:11).
 17 июня: Израиль — Словакия 3:0 (15:11, 15:12, 15:4).
 18 июня: Бельгия — Чехия 3:1 (15:8, 15:7, 11:15, 15:13).

Группа В 
12.05—17.06.1995

 12 мая: Франция — Турция 1:3 (15:17, 14:16, 15:7, 14:16).
 13 мая: Румыния — Словения 3:0 (15:4, 15:6, 15:4).
 20 мая: Турция — Румыния 3:2 (17:15, 15:13, 11:15, 12:15, 16:14); Словения — Франция 3:0 (15:8, 15:12, 15:10).
 27 мая: Франция — Словения 3:0 (15:6, 15:11, 15:2); Румыния — Турция 3:0 (15:8, 15:8, 15:8).
 3 июня: Румыния — Франция 3:0 (15:13, 15:6, 16:14); Словения — Турция 3:2 (12:15, 15:12, 17:15, 9:15, 19:17).
 10 июня: Турция — Франция 3:2 (15:4, 4:15, 15:11, 11:15, 15:10); Словения — Румыния 3:2 (15:12, 11:15, 15:17, 15:11, 17:15).
 17 июня: Франция — Румыния 1:3 (15:7, 9:15, 10:15, 6:15); Турция — Словения 3:0 (15:10, 15:9, 15:4).

Группа С 
26.02—17.06.1995

 26 февраля: Дания — Югославия 1:3 (17:15, 4:15, 8:15, 7:15).
 14 марта: Дания — Македония 3:0 (15:13, 15:8, 15:12).
 18 марта: Югославия — Дания 3:0 (15:12, 15:9, 15:7).
 29 марта: Югославия — Македония 3:0 (15:3, 15:5, 15:7).
 5 апреля: Македония — Югославия 0:3 (8:15, 10:15, 13:15).
 22 апреля: Македония — Дания 2:3 (12:15, 15:13, 15:9, 13:15, 12:15).
 25 апреля: Испания — Македония 3:0 (15:8, 15:10, 15:4).
 27 апреля: Швеция — Македония 3:0 (15:3, 15:7, 15:7).
 28 апреля: Испания — Дания 3:1 (10:15, 15:8, 15:13, 15:3).
 30 апреля: Испания — Югославия 2:3 (15:11, 15:9, 1:15, 12:15, 13:15).
 3 мая: Македония — Испания 0:3 (6:15, 8:15, 10:15).
 7 мая: Югославия — Испания 3:1 (15:3, 10:15, 15:12, 15:5).
 14 мая: Швеция — Испания 2:3 (15:12, 15:4, 12:15, 9:15, 10:15).
 16 мая: Дания — Испания 1:3 (9:15, 9:15, 15:13, 13:15).
 21 мая: Швеция — Югославия 0:3 (10:15, 13:15, 7:15).
 29 мая: Дания — Швеция 3:1 (4:15, 15:13, 15:6, 15:7).
 4 июня: Швеция — Дания 3:0 (15:9, 15:11, 15:13).
 7 июня: Испания — Швеция 3:0 (15:11, 15:10, 15:8).
 13 июня: Югославия — Швеция 3:1 (7:15, 15:6, 15:11, 15:9).
 17 июня: Македония — Швеция 0:3 (7:15, 4:15, 14:16).

Группа D 
6.05—18.06.1995

 6 мая: Хорватия — Финляндия 3:0 (15:7, 15:12, 15:11).
 14 мая: Португалия — Хорватия 3:2 (7:15, 15:12, 15:10, 12:15, 15:12); Финляндия — Латвия 1:3 (13:15, 15:9, 11:15, 12:15).
 20 мая: Португалия — Финляндия 3:0 (15:5, 15:6, 15:4).
 22 мая: Хорватия — Латвия 3:1 (8:15, 15:10, 15:7, 15:12).
 27 мая: Латвия — Португалия 3:0 (15:7, 15:11, 15:7).
 4 июня: Финляндия — Португалия 3:2 (5:15, 8:15, 15:10, 15:13, 15:6).
 6 июня: Финляндия — Хорватия 3:2 (15:4, 15:8, 6:15, 6:15, 15:13
 8 июня: Латвия — Хорватия 3:0 (15:7, 15:5, 15:7).
 11 июня: Хорватия — Португалия 1:3 (8:15, 5:15, 15:9, 10:15); Латвия — Финляндия 3:0 (15:5, 15:9, 15:8).
 18 июня: Португалия — Латвия 1:3 (3:15, 9:15, 6:15).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1995 года получили победители групп — Чехия, Румыния, Югославия, Латвия.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1994 год в волейболе
1995 год в волейболе
Волейбол